Bhir steht für:

 andere Schreibweise der indischen Stadt Beed
 Bhir Mound, eine Ruinenstätte in Pakistan

Siehe auch:
 Bir